Sankt Hans (parochie, Hjørring)
Sankt Hans (parochie, Odense)